

Бялоскури — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Бялоскури — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства